Microlestes — род жужелиц из подсемейства Lebiinae.

Описание 
Надкрылья на вершине прямо срезаны. Глаза более плоские, короче висков.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Харпалины
Роды жесткокрылых